31. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbywały się w dniach 3 - 11 lutego 1996 w niemieckim Ruhpolding.

Mężczyźni

Sprint 10 km 

Data 9 lutego 1996

Bieg indywidualny 20 km 

Data 4 lutego 1996

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 11 lutego 1996

Bieg drużynowy 

Data 6 lutego 1996

Kobiety

Sprint 7,5 km 

Data 8 lutego 1996

Bieg indywidualny 15 km 

Data 3 lutego 1996

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 10 lutego 1996

Bieg drużynowy 

Data 6 lutego 1996

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1996 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1996 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1996 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1996 10 km Team 
 skisport365.com: WSC 1996 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1996 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1996 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1996 10 km Team 

1996 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w biathlonie
Biathlon w Niemczech